Huckup ist:

 die niederdeutsche Bezeichnung für Aufhocker
 ein Denkmal in Hildesheim, siehe Huckup (Hildesheim)
 eine Hildesheimer Zeitung, siehe Huckup (Zeitung)